Edmé-Casimir de Croizier (1848-192..), explorateur français.
 François Croizier (1773-1799), aide de camp du général Bonaparte.
 Jean-François Croizier d'Arranges, ecclésiastique français du , évêque de Rodez.